Vlašić – chorwackie i serbskie nazwisko
 Vlašić – masyw górski w Górach Dynarskich w Bośni i Hercegowinie
 Vlašić – szczyt w Serbii

Osoby o nazwisku Vlašić 
 Blanka Vlašić (ur. 1983) – chorwacka lekkoatletka, medalistka olimpijska i mistrzyni świata w skoku wzwyż
 Franjo Vlašić (węg.: Ferenc Vlassich, 1766–1840) – chorwacki generał i Ban Chorwacji w latach 1832-1840
 Joško Vlašić (ur. 1956) – jugosłowiański i chorwacki lekkoatleta, dziesięcioboista, ojciec i trener Blanki
 Marc-Édouard Vlasic (chorw.: Marc-Édouard Vlašić, ur. 1987) – kanadyjski hokeista pochodzenia chorwackiego, mistrz olimpijski
 Perica Vlašić (1932–2004) – jugosłowiańska i chorwacka wioślarka, olimpijka
 Radoslav Vlašić (ur. 1987) – serbski piłkarz
 Tomislav Vlašić (ur. 1942) – jugosłowiański i bośniacki były ksiądz pochodzenia chorwackiego, orędownik objawień maryjnymi z Medziugorie, który w 2009 porzucił stan kapłański

Przypisy